Мануэ́ль Фе́ттнер (; ) — австрийский прыгун с трамплина, серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года, чемпион мира 2013 года в команде.

Спортивная карьера 
Мануэль Феттнер начал свои выступления в Кубке мира в 2001 году. На протяжении долгих лет своей карьеры он выступал по большому счету безуспешно, лишь изредка отбираясь в десятку сильнейших. Он также практически никогда не отбирался в основной состав сборной команды Австрии на различные турниры. Но, в конце концов, на чемпионате мира 2013, который прошёл в итальянском городе Валь-ди-Фьемме, в связи с отсутствием одних из сильнейших австрийцев — Мартина Коха и Андреаса Кофлера, вместе с другими австрийцами Томасом Моргенштерном, Вольфгангом Лойцлем и Грегором Шлиренцауэром он вошёл в основную сборную и принял участие в командном турнире. Фактически, он принес своей команде победу и стал автором весьма запоминающегося и оригинального момента. Совершив во втором раунде сравнительно далекий прыжок (128 м), он неудачно приземлился, в результате чего одна из его лыж отлетела. Но Феттнер сумел сохранить спокойствие и хладнокровие и, мгновенно среагировав, стал всеми силами предотвращать падение. Поскольку его не состоялось, оценки за технику были снижены незначительно, что позволило Австрии с крупным отрывом стать текущим лидером и победить по результатам всех попыток.

Звездным часом Мануэля Феттнера можно назвать этап Турне четырёх трамплинов 2010/2011 в Оберстдорфе, где он занял 3-е место и получил звание «Человека дня» (англ. The Man of the Day).

На этапах Кубка мира в активе у Мануэля один подиум (3 место на трамплине HS134).

На XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине во второй день соревнований 6 февраля 2022 года в индивидуальных прыжках с нормального трамплина завоевал олимпийскую серебряную медаль.

Примечания

Ссылки 
 
 Личный сайт

Прыгуны с трамплина Австрии
Олимпийские чемпионы от Австрии
Олимпийские чемпионы по прыжкам с трамплина
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2022 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2018 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по прыжкам с трамплина